То́ни Бьюзе́н (Бузан, Бюзан) (, 2 июня 1942, Лондон — 13 апреля 2019) — британский психолог, автор методики запоминания, творчества и организации мышления «карты ума (памяти)» (). Автор и соавтор более 100 книг.

Биография 
Бьюзен родился в Лондоне в 1942 году, в 11 лет переехал вместе с семьёй в Ванкувер, Канада. Мать работала стенографисткой в суде, отец был инженером-электриком. Младший брат — Барри Бузан.

В 1964 году Тони Бьюзен получил двойной диплом с отличием в области психологии, английского языка, математики и общих наук в Университете Британской Колумбии.

После колледжа Бьюзен работал разнорабочим на ферме и на стройке. В 1966 году переехал в Лондон и начал работать в журнале Intelligence, который выпускала «Менса-70» — сообщество, с которым он стал сотрудничать во время учёбы в колледже. Одновременно работал внештатным преподавателем в школах бедных районов восточного Лондона.

Деятельность 
Большая часть его преподавательской деятельности в целом делится на: общее понимание широких возможностей и потенциалов мозга и его функций, навыки памяти, навыки чтения, творческий подход, и как функция головного мозга может быть улучшена в пожилом возрасте.

Тони Бьюзен - автор книг, касающихся мозга, духовного интеллекта, памяти, креативности и скорости чтения, в том числе «Книга интеллект-карт: разветвленное мышление», «Научите себя думать», «Подключай свою память», «Используй на полную мощность и тело, и дух», «Руководство по развитию способностей к учёбе для будущего поколения». Всего он автор и соавтор 82 книг, включая четыре тома поэзии.

Бьюзен — основатель и президент «The Brain Foundation» и «Mind Sports Olympiad».

Оценки 
По мнению Д. Фоера, Бьюзена отличает широкий круг интересов: он занимается в школе танцев, пишет музыку, под псевдонимом Маугли пишет истории про животных, пишет стихи, как дизайнер создаёт собственную одежду и мебель для своего дома.

Библиография 
 Spore One — Structure in Hyperspace (September 25, 1972) ISBN 0-85115-016-0
 Use Your Head (January 1974) ISBN 0-563-10790-1
 Speed Memory (January 27, 1977) ISBN 0-7153-7365-X
 Make the Most of Your Mind (February 1984) ISBN 0-671-49519-4
 Speed Reading (20 May 1971) ISBN 0-7221-2119-9
 Use Your Perfect Memory (Plume Penguin Group January 1991) ISBN 0-452-26606-8
 The Mind Map Book (6 September 1993) ISBN 0-563-36373-8
 Concordea (December 2006)
 Requiem For Ted (December 2006)
 Use Your Memory, (BBC Publications)ISBN 1-4066-1018-6
 Master Your Memory, (BBC Publications)ISBN 1-4066-1022-4
 The Memory Book, (BBC Publications, 2010)ISBN 978-1-4066-4426-5
 Mind Maps for Business, (BBC Publications, 2010)ISBN 978-1-4066-4290-2
 Brain Training for Kids, (Proactive Press, 2012) ISBN 978-1-908934-00-0
 The Most Important Graph in the World (Proactive Press, 2012) ISBN 978-1-908934-01-7
 Modern Mind Mapping for Smarter Thinking e-book (Proactive Press, March 2013)
 Интеллект-карты // М., «Манн, Иванов и Фербер», 2018.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Тони Бьюзена

Выпускники Университета Британской Колумбии
Психологи Великобритании
Психологи по алфавиту